Abaixo está a lista de personagens de Soy Luna, telenovela argentina produzida pelo Disney Channel América Latina. A novela é protagonizada por Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli e Valentina Zenere.

Elenco Principal

Resumo

Elenco Secundário

Resumo 

 Renata Iglesias como Luna Valente / Sol Benson (pequena) (Temporada 1, 2 e 3) - Interpreta Luna ainda criança, aparece nos sonhos e lembranças de Luna/Sol.
 Sofia Gonzalez como Lili Benson (Temporada 1,2 e 3) - É a mãe biológica de Sol (Luna). Aparece em seus sonhos e morreu há vários anos no incêndio da mansão Benson. 
 Daniel Nuñez como Bernie Benson (Temporada 1 e 3) - É o pai biológico de Sol (Luna). Morreu há alguns anos junto com sua esposa Lili.
 Thelma Fardin como Florencia "Flor" Balsano (Temporada 1 e 2) - Prima de Matteo Balsano, se torna interesse amoroso de Gastón, mas ela acaba gostando de Nico, é a primeira a perceber que o primo é apaixonado por Luna, e incentiva-o a demonstrar os seus verdadeiros sentimentos.
 Marcelo Bucossi como Roberto Muñoz (Temporada 1 e 2) - Sabe a verdade sobre o passado de Sol (Luna), tentado comunicar com o Tino e o Cato, mas com pouco sucesso. Acaba falecendo nos primeiros capítulos da primeira temporada. Aparece em um sonho de Luna (Sol).
 Luís Asato como Victorino Wang (Temporada 1 e 2) - É o criador da medalhinha de Luna, foi pago por Sharon para não dar informações sobre a mesma para a família Valente.
 Lucrecia Gelardi como Clara Sánchez Barrenechea (Temporada 1) - É uma velha inimiga de Sharon que sabe toda a verdade sobre o incêndio e fica rodeando a mansão.
 Gabriel Calamari como Xavi (Temporada 1 e 2) - Ele é um intercambista brasileiro que conhece Nina, e eles se tornam amigos, por momentos Nina gostou dele e ele dela. Xavi volta para Buenos Aires para conquistar Nina e acaba deixando Gastón com ciúmes.
 Santiago Stieben como Arcade (Temporada 1) - É um Gamer argentino, que se apaixona por Jazmin.
 Andrea Lovera como Chefe de Enfermagem (Temporada 1 e 2) - Antiga chefe de Tino e Cato no Asilo. Na 2ª temporada não dá informações sobre Roberto por ter sido subornada por Rey.
 Eva Adonayla como Senhora Rodríguez (Temporada 1 e 2) - Uma senhora do asilo que diz ser a noiva de Rey. Dá informações sobre Roberto para Luna.
 Javier Rodriguez como Professor de Teatro (Temporada 1) - É o professor de teatro do Blake South College.
 Matías Strafe como Professor de fotografia (Temporada 1) - É o professor de fotografia do Blake South College.
 Tomas de Las Heras como Mariano (Temporada 1) - Ex-namorado de Tamara, vai ajudar ela a treinar os patinadores do Jam & Roller, sendo seu sócio. Sendo um homem misterioso e de más intenções, ele tenta levar Jim e Ramiro para outra equipe, assim como Luna, mas ela impede. Ele passa a treinar outra equipe, e perde a Intercontinental.
  Sol Moreno como Daniela (Temporada 1) - Passa a morar em Buenos Aires e conhece a turma que convive no Jam & Roller e se reencontra com Simon, com quem havia passado férias no México. Ela vai fazer de tudo para ficar com Simón até mesmo tentar acabar com a amizade dele com Luna.
 Micaela Tabanera como Sylvana (Temporada 1 e 2) Ela é a mãe biológica de Ámbar. Sempre tenta se reaproximar da filha, porém, é impedida por Sharon.
  Samuel Nascimento como Santiago "Santi" Owen (Temporada 1 e 2) - É um produtor brasileiro, acaba se interessando pela Roller Band. Chegou na primeira temporada para fazer uma visita no Jam & Roller e depois vira produtor da Roller Band. Vai embora depois do incêndio que ocorreu no Jam & Roller.
  Julieta Nair Calvo como Paula (Temporada 2) - Trabalha com o Santi Owen no Jam & Roller. É uma jovem muito inteligente e acaba provocando ciúmes na Jim, por ela estar muito tempo com o Nico.
  Sheila Piccolo como Fernanda (Temporada 2) - É uma nova amiga de Ramiro e Matteo. Ela patina Freestyle no grupo Adrenaline, e convida Matteo e Ramiro para patinarem com ela. Finge por um tempo estar namorando Matteo para Luna esquecê-lo.
  Gabriel Epstein como Pablo (Temporada 2) - É um integrante do grupo Adrenaline. Sai do grupo depois que Ramiro e Matteo começam a ter mais destaque, mas retorna quando Fer o chama de volta.
  GIgnacio Heredia Molina como Rocco (Temporada 2) - É um integrante do grupo Adrenaline.
  Candelaria Molfese como Eva (Temporada 2 e 3) - Canta na Roller Band por um tempo junto quando chega, esconde um segredo: uma irmã gêmea. Se apaixona por Pedro. Na terceira temporada não aparece com sua irmã.
  Candelaria Molfese como Ada (Temporada 2 e 3) - Irmã gêmea de Eva. Se apaixona por Nico. Divide o lugar da cantora principal da Roller Band com sua irmã. Na terceira temporada volta pra trabalhar como camareira no Roller será chantageada por Gary para Espionar a Equipe do Roller, se reaproximara de Nico com intuito de conseguir seu perdão o que resulta em sair para fora do país com ele. Termina com Nico.
  Roberto Ottini como Sr. Angelo Balsano (Temporada 2 e 3) - É um diplomata e quer que seu filho Matteo vá estudar em Oxford para seguir a carreira da família. Na terceira temporada aparecerá após saber que matteo sofreu um acidente no hospital conhecer a luna e descobrira que ela é a namorada de seu filho.
  Cristina Allende como Helena (Temporada 2 e 3) - Ela foi contratada por Sharon para passar como Rosa das Marés.
  Mia Jenkins como Emma (Temporada 3) - Chega ao Roller para participar de um Open Music especial. Tem sentimentos por Simón, e será muito amiga de dele e de Luna. Ela perceberá que Simón ama Âmbar e o aconselhará a correr atrás dela. No final, ela volta para sua terra natal.
 Esteban Velasquez como Michel (Temporada 3)- É um estudante de intercâmbio que chega ao Blake e se apaixonará por Luna, e deixará Matteo com muito ciúmes. Ele é um ótimo dançarino e cantor, mas no final voltará para sua terra natal, dizendo a Luna que ela corra atrás da felicidade dela.

Elenco Convidado

Resumo 

 Marisa Viotti como Professora de literatura (Temporada 1) - É a professora de literatura do Blake South College.
 Verónica Segura como Soraya (General) (Temporada 1) - Dona do restaurante fast-food onde Luna e Simón trabalhavam, que fica em Cancun.
 Alejandra Fidalme como Professora de química (Temporada 1) - É a professora de química do Blake South College.
 Giuliana Scaglione como Mar (Temporada 1) - Uma das meninas do grupo Underwheels. Oferece para Luna e Simón para fazerem parte do grupo.
 Gonzalo Cobo como Oscar (Temporada 1) - É um integrante do grupo de patinação Underwheels.
 Agustín Batallan como Toni (Temporada 1) - É um integrante do grupo de patinação Underwheels.	
 Camila Castro como Ali (Temporada 1) - É uma integrante do grupo de patinação Underwheels.
 Josefina Pieres como Veronica "Vero" (Temporada 1) É uma cantora da banda Electro Powers que participou do Duelo de bandas. 
 Mirta Wons como Olga Patrícia Penha (Temporada 1) - Prima de Amanda. Tino acaba se apaixonando por ela em alguns episódios.
  Leo Trento como Willy Star (Temporada 1) - Um treinador que vem para treinar o Jam & Roller. Tamara não gosta do jeito que ele treina, pelo fato de que ele não usa patins nos treinos.
  William Patrick como Rosales (Temporada 2) É o gerente do Vidia, que anuncia o fechamento do Jam & Roller.
 Adriana Perewoski como Percepción (Percepção) (Temporada 2) - Uma mulher que diz ter informações sobre a medalhinha de Luna (Sol), mas na verdade não sabe de nada.
  Luciano Correa como Presidente do Vidia (Temporada 2) - É chamado por Rosales para anunciar o fechamento do Jam & Roller.
  Francisco Ortiz como Patrício (Temporada 2) - É o novo treinador do Jam&Roller, enviado pelo VIDIA.
  Juan Ciancio como Sebastián López (Temporada 3) - Filho de Gary, primo de Nico. Aparece no loft dos garotos no capítulo 7 e deixa Jazmín encantada.

Estrelas Convidadas

Resumo 

 Sebastián Villalobos como Ele mesmo (1° e 2° temporada) - É chamado por Jazmin para gravar para o Fab and Chic em um Open Music. Começa a gostar de Ámbar, e é usado pela mesma para fazer ciúmes ao Matteo. Na 2° temporada, Sebastián é chamado por Luna, e assim como na primeira, participa de um Open Music especial.
 Dário Barassi como Ele mesmo (1° temporada) - Assumiu o comando do Open Music enquanto Tamara estava com Luna, Simón, Matteo e Ámbar na Competição Internacional de patinação entre pistas.
 Dani Martins como Ele mesmo (1° temporada) - Foi o apresentador da final da Internacional.
 Sofia Carson como Ela mesma (1° e 3° temporada) - Sofia chega no Jam & Roller por um convite de Mora tornando-se o assunto de seus projetos. É onde ela conhece Luna e todos os outros que estão animados sobre a sua visita. Em seguida, ela canta no Open Music seu primeiro single solo "Love is The Name" fazendo um espetáculo musical com as meninas e os meninos. Ela simpatiza com Luna e deixa Ámbar com ciúmes e inveja. Ela acaba voltando na terceira temporada com Dove Cameron a convite de Jazmín, e acabam cantando "Better Together". Além de ter falado muito Espanhol e o Inglês ao mesmo tempo.
  Bruno Heder como Ele mesmo (2° temporada) - É o novo empresário do VIDIA, é chamado para lançar a carreira solo de Matteo e Simón.
  Martina Stoessel como Ela mesma (2° temporada) - Canta da mesma competição que os personagens do Jam & Roller participam.
  Camila Fernández como Ela mesma (2° temporada) - É chamada para gravar uma música no disco solo de Matteo e Simón.
  Sabrina Carpenter como Ela mesma (2° temporada) - É convidada pelo VIDIA para cantar uma música com Simón para seu disco solo. Sabrina canta seu single "Thumbs".
  Dove Cameron como Ela mesma (3° temporada) - É convidada por Jazmín para cantar para os seguidores do seu canal com Sofia Carson. Ela conhece Luna e todos os outros que estão animados sobre a sua visita. Em seguida, ela canta com a colega, "Better Together", da série Descendants: Wicked World.

Referências 

Soy Luna
Soy Luna